Parkinson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Edward Parkinson
 James Parkinson
 Sydney C. Parkinson